Con il termine sala rossa ci si può riferire a:
 Sala rossa, area del pronto soccorso;
 Sala rossa, film documentario di Saverio Costanzo;
Sala Rossa, sala all'interno di Palazzo d'Accursio a Bologna;
 Sala Rossa, aula del Palazzo Civico di Torino in cui si riunisce il consiglio comunale torinese.